Первый дивизион 1977/1978 — 75-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 17 августа 1977 года и закончился 30 апреля 1978 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1977/1978
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1977 году
Спорт в Бельгии в 1978 году